Baryczka peut désigner en Pologne :

 Baryczka, village de la voïvodie de Mazovie
 Baryczka, village de la voïvodie des Basses-Carpates